Monthelon ist der Name zweier französischer Gemeinden:

 Monthelon (Marne) im Département Marne
 Monthelon (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire